Chlumec kan syfta på följande platser:

Slovakien 

 Chlmec, ort, Prešov,

Tjeckien 

 Chlum u Třeboně, ort, Södra Böhmen, 
 Chlumec nad Cidlinou, ort, Hradec Králové, 
 Chlumec (ort i Tjeckien), Ústí nad Labem, 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar